Kpelle peut désigner :
 les Kpelle, un peuple présent au Libéria et en Guinée où on les appelle aussi Guerzé ;
 le kpelle, une langue mandée parlée par les Kpelle ;
 le syllabaire kpelle, écriture utilisée pour le kpelle dans les années 1930 et 1940.